Leathers ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Leathers, 1. Viscount Leathers (1883–1965), britischer Wirtschaftsmanager und Politiker der Conservative Party
 Lawrence Leathers (1981–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Leathers kanadische New-Wave-Band